Кубок СССР по футболу — футбольное соревнование в СССР, проходившее с 1936 по 1992 год. Наряду с чемпионатом СССР, один из главных турниров в Советском Союзе. В кубке участвовали как команды мастеров, так и команды коллективов физкультуры.

Всего кубок был разыгран 51 раз. Наиболее титулованной командой является московский «Спартак» — команда выигрывала кубок 10 раз.

Первым обладателем кубка стал московский «Локомотив», последним — московский «Спартак». Победителями этого турнира становились команды из Армянской ССР, Грузинской ССР, Украинской ССР и РСФСР.

Схема соревнований 
Регламент соревнования неоднократно претерпевал изменения. До 1957 года вместе с командами-профессионалами участвовали команды коллективов физкультуры. Участвовали представители всех шести эшелонов (лиг). Иногда розыгрыши начинали непосредственно с финальной части (с участием команд высшей лиги), иногда проходили предварительные соревнования (с участием команд коллективов физкультуры и клубов из низших лиг). Чаще всего представители высшего дивизиона стартовали с 1/16 финала.

Кубок проходил по олимпийской системе (проигравший выбывает из розыгрыша), причём победители противоборствующих пар в своё время выявлялись как в одном матче (иногда с переигровкой из-за ничейного результата), так и по сумме двух матчей. Переигровка финала происходила в 1965, 1971 и 1972 году, впоследствии в матчах стали применять дополнительное время, а если и оно заканчивалось вничью, то пробивали пенальти.

В 1979-82-х годах в финальной части розыгрыша проводились зональные соревнования по круговой системе.

В 1936—1939, 1944—1958, 1961—1965, 1969—1984 годах кубок разыгрывался в течение одного сезона (по схеме «весна-осень»). Розыгрыши 1959/60, 1965/66 и 1966/67 проходили два года. С осени 1984 года все кубки проходили по схеме «осень-весна».

Финальные матчи проводились в Москве.

Трофей Кубка СССР 
Сам кубок представляет собой художественно выполненную хрустальную вазу в серебряной оправе. Венчает кубок бронзовая фигурка футболиста с мячом. На крышке и подставке выгравированы названия команд, выигрывавших кубок. Высота кубка 57 см, вес 6 кг. В 1992 году, после выигрыша московским «Спартаком» последнего Кубка СССР, трофей был отдан клубу навсегда.

Финалы

Достижения клубов

Победители по республикам

Факты 

 Всего Кубок СССР выигрывали 14 команд, в финал же выходил 21 клуб.
 Больше всего раз в финале играли московские «Спартак» и «Торпедо» — по 15 раз.
 Эти же команды чаще других встречались в финале между собой — 4 раза (в 1947, 1952, 1958 и 1972 гг.). По 3 раза московское «Динамо» встречалось в финалах с одноклубниками из Тбилиси (в 1937, 1970 и 1979 гг.) и с ЦСКА (в 1945, 1955 и 1967 гг.).
 Первой командой, сделавшей «дубль», стало московское «Динамо» в 1937 году.
 «Спартак» стал единственной командой, сделавшей два «дубля» подряд — в 1938—1939.
 Ни одному клубу не удавалось выиграть Кубок более 2-х сезонов подряд.
 Первым нестоличным клубом, завладевшим кубком, стал ленинградский «Зенит» в 1944 году. Эта победа так и осталась единственной победой ленинградцев в Кубке.
 Больше всех, 6 раз Кубок СССР выигрывал Леонид Буряк: четырежды в составе киевского Динамо в 1974, 1978, 1982 и 1985 годах, и по разу в составах московского Торпедо в 1986 году и харьковского Металлиста в 1988 году.

Достижения команд из низших лиг 

Высшая лига

 СКА (Ростов-на-Дону) — единственная команда из высшей лиги, которая выходила в финал и при этом его выигрывала, но по итогам сезона выбывала в первую лигу.
 «Электрик» (Ленинград) также выходил в финал кубка (в данном случае его проиграл) и вылетал в первую лигу, но решением Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта был оставлен (вместе с другой ленинградской командой — «Сталинецем») в числе участников высшей лиги на следующий сезон.
 В 1936 году в первом розыгрыше кубка в финал вышло «Динамо» Тбилиси, которое в весенней части чемпионата участвовало в первой лиге, а в осенней — уже в высшей лиге (розыгрыш кубка состоялся в летний промежуток между весенним и осенним чемпионатами).

Первая лига

 «Карпаты» — единственная команда не из высшей (первой) лиги, выигравшая Кубок. Причём команда по регламенту должна была вылететь во вторую лигу, но для обладателей кубка сделали исключение и позволили играть в первой лиге.
 «Знамя Труда» — единственная команда, выходившая в финал (на тот момент участник первой лиги), которая никогда не участвовала в высшем дивизионе.
 Помимо «Карпат» и «Знамени Труда», ещё только 3 команды из первой лиги выходили в финал: команда г. Калинина в 1951, «Спартак» Ереван в 1954 и «Локомотив» М в 1990 году.
 калининская команда и «Локомотив» — единственные участники финала Кубка из первой лиги, которые по итогам сезона получили повышение в классе («Карпаты» вышли в высшую лигу только в следующем году, а ереванский «Спартак» в 1959 году).
 «Знамя Труда» стала жертвой реформы турнира и была переведена во вторую лигу, несмотря на 4-е место в одной из подгрупп.

Вторая лига

 «Таврия» — единственная команда из второй лиги (если не считать «Динамо» (Ташкент) — см. ниже), выходившая в 1/2 финала (в том сезоне команда пробилась в первую лигу).

Третья (вторая низшая) лига

Участники Республиканских чемпионатов в другие годы не учитывались.
 До 1/8 финала добирались только 3 команды из четвёртой по силе лиги: «Динамо» (Пятигорск) и «Дзержинец-СТЗ» в кубке 1936 года, а также «Крылья Советов» (Москва) в 1937 году. Причём:
 «Динамо» в весенней части чемпионата участвовало в третьей лиге, а в осенней — уже во второй лиге, но по ходу осенней части было снято с розыгрыша: кубок был разыгран между чемпионатами и динамовцы участвовали в кубке уже в ранге участников второй лиги;
 «Дзержинец-СТЗ» участвовал только в осенней части чемпионата;
 «Крылья Советов» по итогам сезона повышения в классе не добилось, но по регламенту следующего сезона был включён в состав высшей лиги: в тот год в лиги были объединены в одну большую лигу из 26 команд.

Четвёртая лига

Официально четвёртая (пятая по силе) лига в структуре чемпионата присутствовала единожды — в 1937 году как Группа «Д». Участники Республиканских чемпионатов в другие годы не учитывались.
 В тот год до 1/8 финала добиралась только 1 команда из четвёртой лиги: «Спартак» (Киев). Команда заняла последнее место в лиге и вылетела по регламенту из четвёртой лиги.

Команды из республиканских чемпионатов

 «Красное знамя» (Ногинск) и «Динамо» (Ташкент) — единственные команды КФК (первая в чемпионате впервые приняла участие только в 1949 году, а вторая в тот год участвовала только в чемпионате Узбекской ССР — примерно на уровне второй лиги, но соревнования в ней тогда не проводились), выходившие в 1/2 финала.

См. также 
 Чемпионат СССР по футболу
 Суперкубок СССР по футболу
 Кубок Федерации футбола СССР
 Кубок России по футболу

Ссылки 
 Статистика турнира на портале WildStat.ru
 Статистика турнира на портале RSSSF
 Подробная статистика и протоколы

Футбольные соревнования в СССР